Het ATP-toernooi van Montpellier 2013 (met de officiële naam Open Sud de France 2013) werd van 4 tot en met 10 februari 2013 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena. Richard Gasquet won de finale in het enkelspel van Benoît Paire met 6-2 en 6-3. Marc Gicquel en Michaël Llodra won de finale in het dubbelspel van Johan Brunström en Raven Klaasen met 6-3, 3-6 en [11-9].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2013